Арсеневка — название населённых пунктов на Украине:

 Арсеневка — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Арсеневка — село в Светловодском районе Кировоградской области. 
 Арсеневка — село в Зеньковском районе Полтавской области.

См. также 
 Арсеновка